Jones Kusi-Asare (født 21. maj 1980) er en ghanesisk-svensk tidligere fodboldspiller.

Karriere 
Jones Kusi-Asare startede sin karriere hos Vasalunds IF i Stockholm. I 1998 kom ham til Djurgården, hvor han fik debut i Allsvenskan den 11. april 1999 mod IFK Norrköping. I 2001 blev Kusi-Asare topscorer, på trods af at han tit startede på bænken.

Efter at i år 2002, at have været i bl.a. Grazer AK i Østrig og Denilzispot i Tyrkiet, kom han tilbage til Allsvenskan, da han kom til Landskrona BoIS. Efter to sæsoner (2003 og 2004) kom han igen til Djurgården og var indtil 2008 topscorer her. 

I december 2008 blev Jones Kusi-Asare købt af Esbjerg fB, på en kontrakt gældende indtil den 30. juni 2011. 
Den 1. september 2010 kunne AaB meddele, at man havde lejet Kusi-Asare året ud, dvs. indtil den 31. december 2010.

Herefter spillede han en sæson i svenske Assyriska FF inden han stoppede karrieren i 2012.

Statistik

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Esbjerg fB spillerprofil 

Fodboldspillere fra AaB
Fodboldspillere fra Esbjerg fB
Fodboldspillere fra Sverige
Fodboldspillere fra Ghana
Fodboldspillere fra Landskrona BoIS
Fodboldspillere fra Denizlispor
Fodboldspillere fra Djurgårdens IF Fotboll
Fodboldspillere fra Grazer AK
Personer fra Kumasi